La Ley de Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunidad Valenciana, España. Es la primera ley autonómica que establece un modelo global de integración de los inmigrantes. Su punto de partida es el conocimiento y respeto mutuo dentro del marco constitucional y estatutario, así como la igualdad entre nacionales e inmigrantes en derechos y en obligaciones. Parte del esfuerzo recíproco, por un lado de los inmigrantes que llegan y por otro lado de la sociedad valenciana que los acoge, a favor de una integración efectiva y de una sociedad cohesionada. Esta Ley ha sido creada por la Consejería de Inmigración y Ciudadanía.
La Ley propone una serie de medidas e instrumentos en favor de la integración en ámbitos como sanidad, vivienda, educación, cultura o acogida. 

Una de las acciones más innovadoras que se incluyen en este marco legislativo es el compromiso de integración, un ofrecimiento por parte de la Generalidad Valenciana de un programa voluntario de comprensión que garantiza a la persona inmigrante el conocimiento de los valores y reglas de convivencia democrática, de los derechos y deberes, de la estructura política, la cultura y los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

La Ley de Integración aprobada el 26 de noviembre de 2008 nace en cumplimiento del artículo 9.2 de la Constitución Española que señala que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, y sobre la base de la titularidad competencial de la Generalidad reconocida en el artículo 10.3 in fine del Estatuto de Autonomía “la actuación de la Generalidad se centrará en los derechos y atención social de los inmigrantes” y el artículo 59.5  del texto estatutario que señala que “la Generalidad colaborará con el Gobierno de España en lo referente a políticas de inmigración”.

Referencias 

Integracion de Inmigracion
Legislación de la Comunidad Valenciana
Inmigración en España
España en 2008
Política en 2008
Integracion de los inmigrantes
Leyes de 2008